William Knollys, 1e graaf van Banbury (1544 – 25 mei 1632) was een Engels edelman aan het hof van Elizabeth I en nadien van Jacobus I van Engeland. 

Knollys huwde eerst met Dorothy Bray, dochter van Edmund Braye, 1e Baron Braye. Bray had uit een eerder huwelijk reeds 5 kinderen maar bleef kinderloos met Knollys. In 1605 hertrouwde hij, ditmaal met Elizabeth Howard. Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort. Kort na de dood van Knollys hertrouwde Howard met Edward Vaux, 4e Baron Vaux van Harrowden. Het vermoeden dat de twee zoons van Knollys eigenlijk van Vaux waren groeide. Hierdoor werd zijn oudste zoon, 2e graaf van Banbury, al snel van zijn titel ontheven omdat hij werd aangezien als buitenechtelijke zoon van William Knollys.

Afkomst

Externe link 
 William Knollys, 1st Earl of Banbury

Engelse adel